Akkumulation (von lateinisch  „anhäufen“, „ansammeln“) steht für:

 Accumulatio, Worthäufung, eine Stilfigur ähnlicher Begriffe in der Rhetorik 
 Akkumulation (Börse), auch Aufstockung, eine Form des Depotmanagements
 Akkumulation (Geowissenschaften), Mechanismen der Materialansammlung in den Geowissenschaften
 Akkumulation (Kunst), eine Gestaltungsform des Arrangements
 Akkumulation (Wirtschaft), die Vermehrung von Kapital
 Bioakkumulation, die Anreicherung einer Substanz im Organismus
 Ursprüngliche Akkumulation, im Marxismus eine ursächlich erste Konzentration von Kapital

Siehe auch:

 Kumulation